

Айтуган — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Айтуган — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Айтуган — село, Стерлібашевський район, Башкортостан